Ефрон, Єфрон
 Ефрон Аріадна Сергіївна — перекладачка, мемуаристка, художниця.
 Бредлі Ефрон — американський статистик.
 Зак Ефрон — американський актор та співак.
 Єфрон Ілля Абрамович — один з найвідоміших дореволюційних російських друкарів і книговидавців єврейського походження.
 Інес Ефрон — аргентинська акторка.
 Ефрон Наталія Григорівна — радянська акторка, заслужений артист РРФСР.
 Ефрон Сергій Якович — російський публіцист та літератор, офіцер-білогвардієць, агент НКВС.
 Нора Ефрон — американська кінорежисерка, кінопродюсерка, сценаристка, письменниця, драматургиня, журналістка, та блогерка.